Giuseppe Castiglione je lahko:
 Giuseppe Castiglione (slikar)
 Giuseppe Castiglione (politik)